Липп:
 Липп — брассери, расположенная в VI округе Парижа на бульваре Сен-Жермен.
 Липп, Алина Владимировна (род. 1993) — немецкая и российская журналистка.
 Липп, Вольфганг (род. 1941) — немецкий социолог.
 Липп, Марко (род. 1999) — эстонский футболист.
 Липп, Отто-Роберт (род. 2000) — эстонский футболист.
 Липп, Хейно Юлиусович (1922—2006) — советский толкатель ядра.

См. также 
 Липпе
 Липпи
 Липпс
 Липс